La Martyr's Memorial A-Division League 2013-2014 è la 41ª edizione della massima competizione nazionale per club del Nepal. La squadra campione in carica è il Three Star Club.

Squadre

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      ammessa alla fase finale
      Retrocessa in Martyr's Memorial B-Division League 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Fase finale

Classifica 

Legenda:
      Campione del Nepal 2013-2014, ammessa alla Coppa del Presidente dell'AFC 2014
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Campionato nepalese di calcio